Понтриё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Бегар. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22250.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 130 км северо-западнее Ренна, в 36 км к северо-западу от Сен-Бриё.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1036 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 593 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 406 были экономически активными, 187 — неактивными (показатель активности — 68,5 %, в 1999 году было 60,3 %). Из 406 активных работали 347 человек (182 мужчины и 165 женщин), безработных было 59 (30 мужчин и 29 женщин). Среди 187 неактивных 56 человек были учениками или студентами, 66 — пенсионерами, 65 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор